Der Ausdruck DK 9 bezeichnet:
 die polnische Landstraße Droga krajowa 9
 die chinesische Boden-Luft-Rakete PL-9C (auch als DK-9 bekannt)

DK09